Parti des citoyens est le nom de plusieurs partis politiques :
 En Espagne : Citoyens - Parti de la Citoyenneté ;
 Aux États-Unis :   ;
 En Islande : Parti des citoyens.